Чемпионат Европы по футболу 2016 среди юношей до 19 лет стал 15-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей и 65-м, если учитывать все юношеские чемпионаты. Чемпионат проходил в Германии с 11 по 24 июля 2016 года. В этом турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1997 года.

Это соревнование также играло роль отборочного турнира для чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2017, на который отобрались 5 команд из Европы.

Квалификация 

Отборочный турнир к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2016 состоял из двух раундов:
Квалификационный раунд: 18 сентября — 18 ноября 2015 года
Элитный раунд: 23 — 30 марта 2016 года

В квалификационном раунде приняли участие 54 команды (Германия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина турнира, Испания автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 13 групп по 4 команды. В элитный раунд попали победители групп, команды, занявшие вторые места, и одна лучшая команда среди занявших третьи места.

В элитном раунде принимали участие 28 команд, которые были поделены на 7 групп по 4 команды. Победители групп вышли в финальную часть.

Участники

Города и стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Стыковой матч за право участия в ЧМ 2017

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
6 мячей

  Жан-Кевин Огюстен

5 мячей

  Килиан Мбаппе 

4 мяча

  Филипп Окс

  Федерико Димарко

3 мяча

  Сам Ламмерс

2 мяча

  Айзая Браун
  Доминик Соланке 

  Стивен Бергвейн
  Абдельхак Нури

  Бута
  Людовик Блас

1 мяч

  Ксавьер Шлагер
  Арнель Якупович
  Гёкхан Гюл
  Марвин Мехлем
  Фил Нойманн
  Суат Сердар

  Седрик Тойхерт
  Мануэль Локателли
  Деннис ван дер Хейден
  Азума Абубакар
  Педру Пашеку
  Гонсалу Родригеш

  Алешандре Силва
  Педру Эмпиш
  Диоп
  Люка Тусар
  Йосип Брекало
  Никола Моро

Автоголы

  Альберто Пикки (в матче с Англией)

  Клеман Мишлен (в матче с Англией)

  Силвио Аночич (в матче с Англией)

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
2016 год в Германии
Международные соревнования по футболу в Германии
футбол